– fikcyjny gigantyczny potwór (kaijū), występujący w japońskich filmach fantastycznonaukowych wytwórni Tōhō. Był wzorowany na tyranozaurze z King Konga z 1933 roku.

Opis 
Gorozaur jest fikcyjnym dinozaurem z nadrodziny allozauroidów, który przetrwał do naszych czasów. Ma duży trójkątny łeb, krótkie trójpalczaste ramiona i kostny kolec na czubku ogona. Skóra potwora pokryta jest grubymi, łuszczącymi się guzkami, jest przeważnie niebieska, z wyjątkiem czerwonawego podbródka i żółtawych brzucha i spodu ogona. Jego skóra jest teraz bardziej szara, a czerwone podbródek jest znacznie mniej widoczny. Jego spód ma jasnobrązowy kolor, który w niektórych przypadkach może wydawać się żółty.

Częstym błędem jest podawanie wysokości Gorozaura wynoszącej 35 metrów, która w rzeczywistości wynosi 20 metrów. 35 metrów odnosi się długości ciała, z czego 15 metrów przypada na ogon.

Historia 
W filmie Ucieczka King Konga z 1967 roku, mieszkał na wyspie Mondo, gdzie został odkryty przez ekspedycję komandora Carla Nelsona. Gorozaur planował pożreć por. Susan Watson, jednak w jej obronie stanął King Kong, który po walce go zabił. Dinozaura i walkę z nim był wzorowano na tyranozaurze, który wystąpił w King Kongu z 1933 roku. 

Inny Gorozaur pojawił się w filmie Zniszczyć wszystkie potwory z 1968 roku, którego akcja rozgrywa się w alternatywnej przyszłości. Tak jak wszystkie inne ziemskie potwory, Gorozaur żył w specjalnie stworzonym na archipelagu Ogasawara środowisku dla potworów – Wyspie Potworów. Ich spokój na wyspie zakłócili Kilaakowie, rasa kosmitów, która planowała podbić Ziemię. W tym celu przejęli oni kontrolę nad ziemskimi potworami i wysłali je, by niszczyły ludzkie miasta. Celem Gorozaura był Paryż. Po zniszczeniu przez załogę Moonlight SY-3 urządzenia kontrolnego Kilaaków jest widziany przed rozpoczęciem się finałowej bitwy u stóp góry Fudżi. Gorozaur u boku Godzilli, Anguirusa, Rodana, Minyi, Kumongi i larwy Mothry stoczył zwycięską bitwę z Królem Ghidorą. Gdy inwazja Kilaaków została zdławiona, Gorozaur wraz z innymi potworami wrócił na archipelag Ogasawara, gdzie żył w spokoju. 

Gorozaur pojawił się jeszcze w Rewanżu Godzilli oraz Godzilli kontra Giganie (wyłącznie w scenach zapożyczonych z wcześniejszych filmów) jako bywalec Wyspy Potworów oraz serialu Ike! Goddoman z 1972 roku jako jeden z przeciwników tytułowego bohatera.

Uwagi

Przypisy

Zobacz też

Linki zewnętrzne 
Profil potwora na fanowskiej stronie Toho Kingdom

Kaijū
King Kong
Fikcyjne dinozaury
Postacie z filmów o Godzilli

nl:Lijst van kaiju in films van Toho#Gorosaurus